Le nom propre Paris désigne souvent la capitale de la France, mais il désigne aussi  de nombreux autres lieux ainsi que des personnages, des œuvres, des navires

Sciences et techniques 
 Paris est un genre de plantes herbacées, de la famille des Liliacées (classification classique) ou des Melanthiacées (classification phylogénétique).
 La météorite de Paris est une météorite découverte à Paris en 2001.

Œuvres

Cinéma 
 Paris, film français de René Hervil, sorti en 1924 ;
 Paris, film américain d'Edmund Goulding, sorti en 1926 ;
 Paris, comédie musicale américaine de Clarence G. Badger , sorti en 1929 ;
 Paris, film français de Jean Choux, sorti en 1937 ;
 Paris, film documentaire français de Raymond Depardon, sorti en 1998 ;
 , thriller américain de Ramin Niami, sorti en 2003 ;
 Paris, film français de Cédric Klapisch, sorti en 2008 ;
 Paris, Texas, film franco-germano-britannique réalisé par Wim Wenders sorti en 1984 ;
 Paris, France, film canadien réalisé par Jerry Ciccoritti de 1993 ;
 Paris, je t'aime, film composé de plusieurs courts-métrages sorti 2006 ;
 Paris Shanghai, court métrage français réalisé par Thomas Cailley, sorti en 2011.

Série télévisée 
 , série télévisée américaine diffusée du  au  sur  ;
 Paris, série télévisée française diffusée du  au  sur Arte ;
 Paris Paris, série télévisée canadienne diffusée à partir du 4 janvier 2022 sur UnisTV3.

Littérature 
 Paris, roman d'Émile Zola.

Musique 
 Paris, suite de six pièces pour quatre pianos (1948) de Darius Milhaud ; 
 Paris, France, album studio de France Gall (1980) ;
 Paris, double-album du groupe Supertramp (1980) ;
 Paris, album live du groupe The Cure (1993) ;
 Paris, premier album de Paris Hilton (2006) ;
 Paris, chanson du groupe Taxi girl (1984) ;
 Paris ailleurs, 5ème album studio d'Étienne Daho (1991) ;
 Paris,  album studio de Marc Lavoine (1991) ;
 Paris, album concept de Malcolm McLaren, paru en 1994 ;
 Paris, album de Zaz en 2014.

Presse 
 Paris, quotidien français fondé en 1881 ;
 Paris Match, hebdomadaire français ;
 Paris, de Lutèce à nos jours, trimestriel sur Paris du groupe Michel Hommell.

Marine 
 Paris, paquebot transatlantique français de l'entre-deux-guerres
 Paris, sister-ship du Douze Apôtres et du Grand-duc Constantin, un bâtiment de guerre
 Paris, cuirassé de la , lancé en 1912

Anthroponyme

Titre 
 Comte de Paris, ancien titre de noblesse, porté comme titre de courtoisie par Henri d'Orléans (1933-2019), après avoir été porté par son père Henri d'Orléans (1908-1999) ;

Personnalités portant ce patronyme 
Paris vient du latin Patricius.

Variantes : ,  et

Paris 
  
 Alfred Paris (1846-1908), peintre français ;
 Ana París García (1898-1938), syndicaliste espagnole exécutée par les nationalistes durant la guerre d'Espagne ;
 André Paris (1925-2016), athlète français ;
 Antoine Marie Paris d'Illins (1746-1809), général de brigade français ;
 António Paris (1956-), footballeur portugais ;
  ;
 Auguste Simon Paris (1794-1869), entomologiste amateur français ;
 Charles Paris (1877-1968), peintre français ;
 Charles Paris (1911-1994), encreur et lettreur américain de comics ;
 Claude Paris (1801-1866), compositeur français ;
 Didier Paris (1954-), homme politique français ;
 Dominik Paris (1989-), skieur alpin italien ;
 Drew Paris (1988-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Enrique Paris (1948-), médecin chilien, ministre de la Santé ;
 Florentin Paris (1945-), paléontologue français ; 
 François Paris (1961-), compositeur français ;
 Gabriel Paris (1924-2000), artiste peintre français ;
 Gaston Paris (1839-1903), philologue et membre de l'Académie française ;
 Gaston Paris (1886-1952), architecte français ;
 Gaston Paris (1903-1964), photographe français :
 Geneviève Paris (1956-), auteure-compositrice-interprète française ;
  ;
  (1938-), photographe allemande ;
 Isaac Paris fondateur de la ville de Paris (New York) ;
 Jacques Paris (1935-), écrivain, conteur et folkloriste français ;
 Jacques-Camille Paris (1902-1953), diplomate français ;
 Jasmin Paris (1983-), coureuse d'ultra-trail écossaise, fille de Jeff ;
 Jean Paris (1926-2001), universitaire et critique littéraire français ;
  ;
 Jeff Paris (1944-), mathématicien britannique, père de Jasmin ;
 Jerry Paris (1925-1986), acteur, réalisateur et producteur ;
  ;
 Laura Paris  (1992-), trampoliniste française ;  
 Louis Paris (1864-1934), bibliophile belge ;
 Louis Paris (1801-1887), historien français, frère de Paulin Paris ;
  (1890-1966), général français ;
 Marie Antonia París y Riera (1813-1885), religieuse espagnole, fondatrice d'ordre, vénérable catholique ;
 Matthew Paris (~1200-1259), historien anglais ;
 Nanine Paris (1800-1868), théoricienne française de la musique ;
 Paul Paris (1875-1938), ornithologue français ;
 Paulin Louis Jérôme Paris (1898-1934), officier de marine et pilote de l'aéronavale français ;
 Paulin Paris (1800-1881), philologue français, père de Gaston Paris ;
 Pierre Paris (1859-1931), archéologue français ;
 René Paris (1881-1970), sculpteur français ;
 Rico Paris (1992), acteur canadien ;
 Roger Paris (1928/29-2019), céiste français ;
 Ryan Paris (1953-), chanteur et acteur italien ;
 Simone Paris (1909-1985), comédienne française ;
 Victoria Paris (1960-2021), actrice pornographique américaine ;
 Wilbur De Paris (1900-1973), tromboniste et chef d'orchestre américain ;
 Emma Paris (1996-), influenceuse française.

Pâris 
  
 Frères Pâris, financiers et banquiers français 
 Antoine Pâris (1668-1733), financier français 
 Claude Pâris la Montagne (1670-1745), financier français 
 Nicolas Joseph de Pâris (1680-1757), prélat français 
 Joseph Pâris Duverney (1684-1770), financier français 
 François de Pâris ou Le Diacre Pâris (1690-1727), janséniste 
 Jean Pâris de Monmartel (1690-1766), financier français 
 Jean-Baptiste Pâris de Meyzieu (-1778), bibliophile français  
 Claude-Sylvain Pâris (1745-1815), négociant, maire de Nantes 
 Pierre-Adrien Pâris (1745-1819), architecte français 
 Philippe Nicolas Marie de Pâris (1763-1793), royaliste assassin de Louis-Michel Lepeletier de Saint-Fargeau 
 Marie Auguste Pâris (1771-1814), général de la Révolution française et de l'Empire 
 François Edmond Pâris (1806-1893), amiral français, conservateur du musée de marine 
 Jacques Pâris de Bollardière (1906-1986), général du , figure de la non-violence
 Pierre-Paul Pâris (1860-1943), député français

Pseudonyme 

 Oscar Jackson Jr, un artiste hip-hop.

Personnalités portant ce prénom 
Paris est un prénom épicène.

Mythologie et personnages de fiction 
 Pâris, prince de la mythologie grecque
 Tom Paris, personnage de la série télévisée Star Trek : Voyager
 Paris, personnage de la série télévisée Mission impossible

Saints des Églises chrétiennes 
 Paris de Teano (-346), ou Pâris, évêque de Teano en Campanie ; célébré le .

Toponyme

Villes 
Paris désigne le plus souvent la capitale de la France, elle est à la fois une commune et un département français. Selon le contexte, Paris peut aussi se référer à la métropole dont elle est le centre, c'est-à-dire l'agglomération parisienne. Par métonymie, elle sert également à désigner le gouvernement français.

D'autres villes portent aussi le nom de « Paris », dans plusieurs pays.

Montagnes 
 Mont Pâris, un sommet des îles Kerguelen dans les Terres australes et antarctiques françaises
 , en Caroline du Sud aux États-Unis d'Amérique
 , en Virginie aux États-Unis d'Amérique

Autres types de lieux 
 Parisville, municipalité du Québec au Canada;

Autres 
 Paris, parfum de Yves Saint Laurent
 Joseph Paris, entreprise de construction métallique fondée en 1869 par Joseph Paris père

Voir aussi 
 
 
 
 
 
 
  ou , patronyme néerlandais fréquent en Belgique et Pays-Bas, signifiant de Paris
 
 

Homonymie de toponyme
Homonymie de titre
Homonymie de bateaux